Silent Hill startede i 1999 som værende et PlayStationspil indenfor survival horror genren, udviklet og udgivet af spilfirmaet Konami. Sidenhen har konceptet udviklet sig til et helt univers spilserie, bogudgivelser samt en filmatisering som henter elementer fra flere af spillene.

Følgende ting har med Silent Hill at gøre:

Spil i serien 
 Silent Hill (spil) – det første spil i serien fra 1999.
 Silent Hill 2 – Udgivet i 2001
 Silent Hill 3 – Spil fra 2003
 Silent Hill 4: The Room – Fra 2004
 Silent Hill: Origins – PlayStation Portable-spil fra 2007
 Silent Hill: The Arcade – Arkadespil ligeledes fra 2007
 Silent Hill Homecoming – Udgivet i 2008
 Silent Hill: Shattered Memories – Udgivet i 2009
 Silent Hill: Downpour Udgivet 2010

Film 
 Silent Hill (film) – Filmen som blev udgivet i 2006
 Silent Hill: Revelation 3D – Efterfølgeren til Silent Hill, som blev udgivet i 2012